Чемпионат мира AMF по футзалу 2011 () или X Чемпионат мира AMF по футзалу () состоялся в марте 2011 года в Колумбии. Чемпионат был организован Колумбийской федерацией футбола в залах (FCFS) и Международной ассоциацией футзала (AMF). В нём приняли участие 16 команд.

Стадионы

Участники

Первый этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Второй этап

См. также 
 Чемпионат мира по футзалу (AMF)

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Чемпионаты мира по футзалу
Футзал
Чемпионаты мира в Колумбии
Спорт в Колумбии в 2011 году
Март 2011 года